Lil Pump – pseudonimo del rapper e cantautore statunitense Gazzy Garcia
 Lil Pump – album di Lil Pump del 2017
 Lil Pump – singolo di Lil Pump del 2017